Michelini ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Michelini (1909–1969), italienischer Politiker
 Famiano Michelini (1604–1665), italienischer Mathematiker und Ingenieur
 Flavien Michelini (* 1986), französischer Fußballspieler
 Giorgio Michelini (1917–2012), italienischer Fußballspieler
 Luciano Michelini (* 1945),   italienischer Komponist
 Ottavio Michelini, katholischer Buchautor
 Rafael Michelini (* 1958), uruguayischer Politiker
 Zelmar Michelini (1924–1976), uruguayischer Politiker